Detta är en komplett lista över alla pokémon som förekommer i Pokédex. Listan innehåller de första 898 pokémon i ungefärlig introduktionsordning.

Se även 
 Lista över avsnitt av ''Pokémon
 Lista över Pokémon-filmer

Externa länkar
Pokédex på pokemon.com/se

Listor med anknytning till kultur
Listor rörande Pokémon